Plaats in Indonesië
 Sawah Baru (Ciputat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Sawah Baru (Kampar Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau